Asjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Asjön, sjö i Olofströms kommun,  (5,92 ha)
Lilla Asjön, sjö i Falkenbergs kommun, 
Stora Asjön (Nösslinge socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun och Varbergs kommun,  (16,6 ha)
Stora Asjön (Rolfstorps socken, Halland), sjö i Varbergs kommun,  (8,39 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn